Reeperbahn kan syfta på 

 Reeperbahn – en gata i Hamburgs nöjeskvarter
 Reeperbahn station – en järnvägsstation i Hamburg
 Reeperbahn (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Reeperbahn (musikalbum) – ett musikalbum med musikgruppen Reeperbahn
 Reeperbahn EP – ett EP-album av den svenska rockgruppen Reeperbahn